Olav Tryggvason ist der Name folgender Personen:

* Olav I. Tryggvason (968–1000), norwegischer König

Olav Tryggvason steht für:
 Olav Tryggvason, ein Schiff der norwegischen Marine, siehe Brummer (Schiff, 1932)